— японская фамилия. Известные носители:
 Фудзии, Кацухиса (род. 1972) — японский боец смешанного стиля и реслер.
 Фудзии, Такуро (род. 1985) — японский пловец, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира.
 Фудзии, Такэси (род. 1970) — японский сёгист.
 Фудзии, Тэцуя (род. 1960) — японский астроном-любитель.
 Нитидацу Фудзии (1885—1985) — основатель ордена Ниппондзан Мёходзи школы Нитирэн.

См. также 
 Фудзиидера — город в префектуре Осака